Hipparchia remota är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1953. Hipparchia remota ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
remota